Catherine Scorsese (1912-1997) – attrice statunitense
 Luciano Charles Scorsese (1913-1993) – attore statunitense
 Martin Scorsese (1942) – regista statunitense